Thor ():
 Thor — юнит из игр серии StarCraft.
 Thor (HSK-4) — вспомогательный крейсер Кригсмарине.
 Thor — серия телекоммуникационных спутников норвежской компании Telenor Satellite Broadcasting.
 Thor — канадская хэви-метал-группа.
 Thor — крупнокалиберный охотничий пистолет.
 Thor Steinar — немецкая марка одежды.